Falsk har flera betydelser:
 inom klassisk logik är falsk den ena av två möjliga sanningsvärden. Falsk är då motsatsen till sann, osann. Inom flervärd logik finns ytterligare sanningsvärden.
 inom juridiken används falsk både i betydelsen osann (falsk angivelse, falsk tillvitelse, falskt åtal), och i betydelsen försåtligt oäkta (förfalskning etc.).

Se även 

Logik